Владимир Васильевич Пасечник (род. 3 февраля 1945, Москва) — советский и российский учёный, специалист в области методики преподавания биологии, доктор педагогических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Ректор Московского государственного областного университета (2003—2011). Член президиума и академик-секретарь отделения биологии и географии Международной академии наук педагогического образования; действительный член (академик) Международной педагогической академии; член Проблемного совета по биологии Российской академии образования; в 1993-2017 г. председатель жюри и центральной предметно-методической комиссии по проведению Всероссийской биологической олимпиады, в 1993-2012 г. член жюри Международной биологической олимпиады. Автор более ста научных работ, программ по биологии и экологии, рекомендованных Министерством образования РФ для общеобразовательных учреждений России, методических пособий и пяти учебников, одобренных Федеральным экспертным советом, рекомендованных Министерством образования для школ России.

Биография 
 1961 — лаборант, учитель биологии и воспитатель в школе-интернате № 64 г. Москвы.
 1964—1967 — проходил службу в пограничных войсках.
 1970 — окончил заочное отделение естественно-географического факультета Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (учитель биологии и химии).
 1971—1973, 1975—1979 — педагогическая работа в Алжире, преподавал биологию на французском языке в лицеях городов Тлемсен и Блида.
 В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Самостоятельная познавательная деятельность учащихся в процессе обучения ботаники".
 с 1979 года работает в Московском педагогическом институте им. Н. К. Крупской (Московский педагогический университет, Московский государственный областной университет), проходит путь от научного сотрудника до заведующего кафедрой методики преподавания географии, естествознания и экологии, ректора.
 В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему "Теория и практика организации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биологии".

Достижения 
Под руководством В. В. Пасечника разработано методическое и организационное обеспечение Всероссийской олимпиады школьников по биологии и подготовки сборной команды России на международную олимпиаду. Организатор проведения Международных и Всероссийских научно-практических конференций по методике преподавания биологии и экологии в школе и вузе. Автор более 100 научных работ. Автор программы по естествознанию и биологии для 5-11 классов. Организатор подготовки и проведения олимпиад по биологии и экологии Московской области. Председатель центральной предметно-методической комиссии по биологии и председатель жюри Всероссийской биологической олимпиады в 1993 - 2017 г. 
 Почётная грамота Министерства просвещения СССР
 Знак «Отличник просвещения СССР»
 Медаль Ушинского за заслуги в области педагогических наук
 Лауреат премии губернатора Московской области (2002)
 Заслуженный работник высшей школы РФ
 Благодарности от Министра образования РФ за успешное выступление сборной команды России на Международных олимпиадах по биологии.
 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью»
 Орден Международной академии общественных наук «Слава нации» (Золотая Звезда)
 Знак губернатора Московской области «За труды и усердие», «Благодарю», «За полезное»
 Нагрудный знак «Почётный работник сферы молодёжной политики РФ».
 Медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»
 Медалью Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского.

Примечания 

Преподаватели Московского государственного областного университета
Выпускники Московского государственного областного университета
Доктора педагогических наук